Shahzad ist der Familienname folgender Personen:

 Mahoor Shahzad (* 1996), pakistanische Badmintonspielerin
 Syed Saleem Shahzad (1970–2011), pakistanischer investigativer Journalist

Shahzad steht für:
 Shahzad (Vorname)

Siehe auch:
 Schazad